Jørn Nielsen kan henvise til flere personer:

 Jønke – dansk rocker, morder og foredragsholder med det borgerlige navn Jørn Nielsen
 Jørn Nielsen (arkitekt) – dansk arkitekt

Se også
 Jörn Nielsen – pornofilmproducent